Northern United Football Club (Gana) é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1973.

Clubes de futebol de Gana